Glengyle steht für:

 Glengyle (Whiskybrennerei), Whiskybrennerei in Campbeltown, Schottland
 Glengyle (Loch Katrine), Ansiedlung in Schottland